
Список видов, входящих в род Ageratina (Ageratina) семейства Астровые (Asteraceae) 
 Список составлен на основе данных сайта The Plant List.
 Знаком × отмечены виды, имеющие гибридное происхождение.
 Синонимика видов в данном списке не приводится.

A

По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 334 вида
.
 Ageratina acevedoana B.L.Turner 	
 Ageratina acevedoi H.Rob. 	
 Ageratina acutidentata (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina adenachaenia (Sch.Bip. ex Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina adenophora (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina adenophoroides H.Rob. 	
 Ageratina aegirophylla (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina alexanderi R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina allenii (Standl.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina almedae R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina altissima (L.) R.M.King & H.Rob. 	1
 Ageratina amblyolepis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ampla (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina anchistea (Grashoff & Beaman) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina angustifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina anisochroma (Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina apollinairei (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina appendiculata V.M.Badillo 	
 Ageratina aracaiensis V.M.Badillo 	
 Ageratina arbutifolia (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina areolaris (DC.) Gage ex B.L.Turner 	
 Ageratina aristeguietii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina aristei (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina aromatica (L.) Spach 	
 Ageratina arsenei (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina asclepiadea (L.f.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina astellera (B.L.Turner) B.L.Turner 	
 Ageratina atrocordata (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina austin-smithii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ayerscottiana B.L.Turner

B
 Ageratina baccharoides (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina badia (Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina barbensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina barclayae R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina barriei B.L.Turner 	
 Ageratina beamanii B.L.Turner 	
 Ageratina bellidifolia (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina betulaefolia (Greene) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina bishopii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina blepharilepis (Sch.Bip.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina bobjansenii B.L.Turner 	
 Ageratina boekei R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina boyacensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina brandegeana (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina breedlovei R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina brevipes (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina burgeri R.M.King & H.Rob.

C
 Ageratina caeciliae (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina calaminthaefolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina calderillensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina calophylla (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina camachensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina campii H.Rob. 	
 Ageratina campyloclada (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina capazica V.M.Badillo 	
 Ageratina capillipes R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cardiophylla (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina carmonis (Standl. & Steyerm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cartagoensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina celestini (Cuatrec.) R.M.King & H.Rob.
 Ageratina cerifera (McVaugh) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina chachapoyasensis (Cuatrec.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina chazaroana B.L.Turner 	
 Ageratina chimalapana B.L.Turner 	
 Ageratina chiriquensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina choricephala (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina choricephaloides (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ciliata (Less.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina colimana B.L.Turner 	
 Ageratina collodes (B.L.Rob. & Greenm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina contigua R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina contorta (C.D.Adams) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina corylifolia (Griseb.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina costaricensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina crassiceps (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cremasta (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina crenaea (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina croatii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cronquistii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cruzii B.L.Turner 	
 Ageratina cuatrecasasii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cuencana (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cumbensis H.Rob. 	
 Ageratina cutervensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cuzcoensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina cylindrica (McVaugh) R.M.King & H.Rob.

D
 Ageratina dasyneura (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina davidsei R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina deltoidea (Jacq.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina dendroides (Spreng.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina desquamans (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina dictyoneura (Urb.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina dillonii H.Rob. 	
 Ageratina diversipila R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina dolichobasis (McVaugh) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina dombeyana (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina dorrii V.M.Badillo 	
 Ageratina durangensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.

E 	
 Ageratina elegans (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina enixa (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ernstii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina espinosarum (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	1
 Ageratina etlensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ewanii H.Rob.

F
 Ageratina fastigiata (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina feuereri H.Rob. 	
 Ageratina flaviseta (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina flourensifolia (B.L.Turner) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina funckii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob.

G	
 Ageratina geminata (McVaugh) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina gentryana B.L.Turner 	
 Ageratina gilbertii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina glabrata (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina glandularis (B.L.Rob.) H.Rob. 	
 Ageratina glandulifera H.Rob. 	
 Ageratina glauca (Sch.Bip. ex Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina glechonophylla (Less.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina glischra (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina gloeoclada (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina glyptophlebia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina gonzalezorum B.L.Turner 	
 Ageratina gracilenta (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina gracilis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina grandifolia (Regel) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina grashoffii B.L.Turner 	
 Ageratina gynoxoides (Wedd.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina gypsophila B.L.Turner

H
 Ageratina haageana H.Rob. 	
 Ageratina halbertiana (McVaugh) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina harlingii H.Rob. 	
 Ageratina hartii (Urb.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina havanensis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hebes (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hederifolia (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina helenae R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina henzium B.L.Turner 	
 Ageratina herbacea (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hernandezii B.L.Turner 	
 Ageratina herrerae R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hidalgensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hintonii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hirtella R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina huehueteca (Standl. & Steyerm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina hyssopina (A.Gray) R.M.King & H.Rob.

I	
 Ageratina ibaguensis (Sch.Bip. ex Hieron.) Sch.Bip. ex R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ilicifolia B.L.Turner 	
 Ageratina illita (Urb.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina infiernillensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina intercostulata (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina intibucensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina iodotricha (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina irrasa (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina isolepis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ixiocladon (Benth. ex Benth.) R.M.King & H.Rob.

J
 Ageratina jacunda (Greene) A.Clewell & Wooton 	
 Ageratina jahnii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina jaliscensis (B.L.Rob.) Gage ex B.L.Turner 	
 Ageratina jalpana B.L.Turner 	
 Ageratina jocotepecana B.L.Turner 	
 Ageratina josepaneroi B.L.Turner 	
 Ageratina jucunda (Greene) Clewell & Wooten 	
 Ageratina juxtlahuacensis Panero & Villaseñor

K
 Ageratina kochiana B.L.Turner 	
 Ageratina kupperi (Suess.) R.M.King & H.Rob.

L
 Ageratina lapsensis B.L.Turner 	
 Ageratina lasia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina lasioneura (Hook. & Arn.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina latipes (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina leiocarpa (B.L.Rob.) Gage ex B.L.Turner 	
 Ageratina lemmonii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina leptodictyon (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina liebmannii (Sch.Bip. ex Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ligustrina (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina lobulifera (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina loeseneri (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina lopez-mirandae R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina lorentzii (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina luciae-brauniae (Fernald) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina lucida (Ortega) R.M.King & H.Rob.

M
 Ageratina macbridei (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina macdonaldii B.L.Turner 	
 Ageratina macvaughii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina mairetiana (DC.) R.M.King & H.Rob. 	1
 Ageratina malacolepis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina manantlana B.L.Turner 	
 Ageratina maranonii H.Rob. 	
 Ageratina mariarum (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina miahuatlana B.L.Turner 	
 Ageratina microcarpum (Benth.) Hemsl. 	
 Ageratina miquihuana (B.L.Turner) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina modesta (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina molinae R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina moorei B.L.Turner 	
 Ageratina mortoniana (Alain) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina muelleri (Sch.Bip. ex Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina multiserrata (Sch.Bip.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina mutiscuensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina mygindaefolia (A.Gray) R.M.King & H.Rob.

N
 Ageratina nelsonii R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina neohintoniorum B.L.Turner 	
 Ageratina neriifolia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina nesomii B.L.Turner

O
 Ageratina oaxacana (Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina ocanensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina occidentalis (Hook.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina oligocephala (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina oppositifolia (A.Gray) B.L.Turner 	
 Ageratina oreithales (Greenm.) B.L.Turner 	
 Ageratina ovilla (Standl. & Steyerm.) R.M.King & H.Rob.

P	
 Ageratina pachypoda (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pacifica (B.L.Rob. ex B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina palmeri (A.Gray) Gage ex B.L.Turner 	
 Ageratina pampalcensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina paramensis (Aristeg.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina parayana (Espinosa) B.L.Turner 	
 Ageratina parviceps H.Rob. 	
 Ageratina paucibracteata (Alain) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina paupercula (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pazcuarensis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pelotropha (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pendula Panero & Villaseñor 	
 Ageratina pentlandiana (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pentlandica (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina peracuminata R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina perezii B.L.Turner 	
 Ageratina petiolaris (Moc. & Sessé ex DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina photina (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina piurae (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina plethadenia (Standl. & Steyerm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina popayanensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina porriginosa (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina potosina B.L.Turner 	
 Ageratina pringlei (B.L.Rob. & Greenm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina prionobia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina proba (N.E.Br.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina prunellaefolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina prunellifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina prunifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pseudochilca (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina pseudogracilis H.Rob. 	
 Ageratina psilodora (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina purpusii (Brandegee) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina queretaroana B.L.Turner

R
 Ageratina ramireziorum (Espinosa) B.L.Turner 	
 Ageratina ramonensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina regalis H.Rob. 	
 Ageratina remyana (Phil.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina repens (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina resinifera H.Rob. 	
 Ageratina resiniflua (Urb.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina reticulifera (Standl. & L.O.Williams) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rhodopappa (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rhodopoda (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rhomboidea (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rhypodes (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rhytidodes (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina riparia (Regel) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina riskindii B.L.Turner 	
 Ageratina rivalis (Greenm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina robinsoniana (Greene) B.L.Turner 	
 Ageratina rollinsii B.L.Turner 	
 Ageratina roraimensis (N.E.Br.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rosei H.Rob. 	
 Ageratina rothrockii (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rubricaulis (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rufa (Greene) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina rupicola (B.L.Rob. & Greenm.) R.M.King & H.Rob.

S
 Ageratina salicifolia R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina saltillensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina salvadorensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina sandersii B.L.Turner 	
 Ageratina saxorum (Standl. & Steyerm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina schaffneri (Sch.Bip. ex B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina scopulorum (Wedd.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina scorodonioides (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina seleri B.L.Turner 	
 Ageratina serrulata H.Rob. 	
 Ageratina shastensis (D.W.Taylor & Stebbins) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina simulans (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina sinaloensis R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina skutchii (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina sodiroi (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina soejimana B.L.Turner 	
 Ageratina solana B.L.Turner 	
 Ageratina sotarensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina sousae B.L.Turner 	
 Ageratina spooneri B.L.Turner 	
 Ageratina standleyi R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina sternbergiana (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina stictophylla (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina stricta (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina subcordata R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina subferruginea (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina subglabra R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina subinclusa (Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina subintegra (Greene) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina sundbergii B.L.Turner

T	
 Ageratina tambillensis (Hieron.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tarmensis (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tenuis (R.E.Fr.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tetragona (Schrad.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina textitlana B.L.Turner 	
 Ageratina theaefolia (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina thyrsiflora (Greene) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tinifolia (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tomentella (Schrad.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tonduzii (Klatt) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina trapezoidea (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina triangulata (alam. ex DC.) B.L.Turner 	
 Ageratina triniona (McVaugh) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina tristis (DC.) R.M.King & H.Rob.

U	
 Ageratina urbanii (Ekman ex Urb.) R.M.King & H.Rob.

V
 Ageratina vacciniaefolia (Benth.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina valerioi R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina vallincola (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina venulosa (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina vernalis (Vatke & Kurtz) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina vernicosa (Sch.Bip. ex Greenm.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina viburnoides (DC.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina viejoana B.L.Turner 	
 Ageratina villonacoensis H.Rob. 	
 Ageratina viscosa (Kunth) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina viscosissima (Rolfe) R.M.King & H.Rob.

W
 Ageratina warnockii B.L.Turner 	
 Ageratina websteri H.Rob. 	
 Ageratina whitei R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina wrightii (A.Gray) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina wurdackii R.M.King & H.Rob.

Y
 Ageratina yaharana B.L.Turner 	
 Ageratina yecorana B.L.Turner

Z
 Ageratina zapalinama B.L.Turner 	
 Ageratina zinniifolia (B.L.Rob.) R.M.King & H.Rob. 	
 Ageratina zunilana (Standl. & Steyerm.) R.M.King & H.Rob.

Примечания

Ссылки 

Агератина